Лучшие синглы США 2016 года (Billboard Year-End Hot 100 Songs of 2016) — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2016 год (список опубликован 9 декабря; фактические учитывается данные Nielsen SoundScan с 5 декабря 2015 года по 26 ноября 2016 года).

См. также 
 Список лучших альбомов США 2016 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 100 Best Songs Of 2016 (Year End Chart 2016) ВИДЕО
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)

Чарты Billboard 2016 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2016 год в музыке США